Sachsenerz ist der Name folgender Bergbauunternehmen:

 Sachsenerz Bergwerksgesellschaft mbH in Freiberg (1937–1944)
 Sachsenerz Bergwerks AG in Freiberg (1944–1948)
 Sachsenerz Bergwerks - GmbH in Espenhain (seit 2010)
 Sachsenerz Bergbau GmbH in Zschorlau (seit 2012)